Monastero di San Niccolò (Comisa)
Monastero di San Niccolò (Firenze)
Monastero di San Niccolò (Prato)